Parajapygidae är en familj av urinsekter. Parajapygidae ingår i överfamiljen Japygoidea, ordningen larvborstsvansar, klassen urinsekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Parajapygidae 7 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Larvborstsvansar
Parajapygidae